Pukl ist der Familienname folgender Personen:

 Jure Pukl (* 1977), slowenischer Jazzmusiker
 Ondřej Pukl (1876–1936),  böhmischer Mittelstreckenläufer